Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але знялась через травму.

Сабіне Лісіцкі виграла титул, перемігши у фіналі Каролін Возняцкі з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Family Circle Cup
2009